EV13 peut faire référence à :
 (18309) 1981 EV13, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 (9360) 1992 EV13, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 EuroVelo 13, une véloroute européenne, dont le nom est souvent abrégé en EV13.